Újezdec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Újezdec, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Újezdec, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Újezdec, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Újezdec, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Újezdec, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín